Rosalyn Nideffer e Tanya Harford hanno battuto in finale Candy Reynolds e Paula Smith 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Kathy Jordan /  Anne Smith (quarti di finale)
 Candy Reynolds /  Paula Smith (finale)
 Betsy Nagelsen /  Martina Navrátilová (semifinali)
 Hana Mandlíková /  Betty Stöve (terzo turno)
 Rosie Casals /  Mima Jaušovec (secondo turno)
 Chris Evert /  Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Sylvia Hanika /  Andrea Jaeger (terzo turno)
 Rosalyn Nideffer /  Tanya Harford (Campionesse)

 Leslie Allen /  Virginia Wade (secondo turno)
 Billie Jean King /  Ilana Kloss (quarti di finale)
 Regina Maršíková /  Renáta Tomanová (terzo turno)
 Mary Lou Daniels /  Wendy Prausa (secondo turno)
 Assente
 Assente
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1981